Сезон 1993–1994 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 4 вересня 1993 та 15 травня 1994 року. Став 63-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у сезоні брали 20 команд. З низ 16 продовжували виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибували до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Прімері проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка захистила чемпіонський титул попереднього сезону, здобувши свій четвертий поспіль та загалом 14-й трофей національної першості. Більшу частину сезону чемпіонські перегони очолював клуб «Депортіво» (Ла-Корунья), однак в останньому турі команда з Ла-Коруньї у домашній грі не змогла здолати опір «Валенсії» (гра завершилася нульовою нічиєю), що дозволило каталонцям наздогнати лідера за очками. Вирішальними для визначення чемпіона сезону стали результати очних зустрічей «Барселони» та «Депортіво», в яких команди обмінялися перемогами на домашніх аренах, однак перемогу «Барселони» було здобуто з більшою різницею м'ячів.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1993—94 став бразильський нападник чемпіона країни, «Барселони», Ромаріо, який записав до свого активу 30 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1993–94 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1993–94 на bdfutbol.com  

1993-94
1994 у футболі
1993 у футболі
1993 в іспанському спорті
1994 в іспанському спорті